Prodrive (bedrijf) dat onder andere bestaat uit
 Prodrive Racing
 Prodrive (automerk)
 Prodrive Technologies (Nederlands technologiebedrijf)